21. Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się 3 kwietnia 1976 roku w Hadze (Holandia). Konkurs, który prowadziła Corry Brokken (pierwsza w historii była reprezentant, która została prowadzącą show) wygrała grupa Brotherhood of Man z Wielkiej Brytanii z piosenką "Save Your Kisses for Me". Tak, jak w rok wcześniej, wygrała piosenka z pierwszym numerem startowym. Utwór stał się, jak pisze autor i historyk John Kennedy O'Connor w książce "Konkurs Piosenki Eurowizji – Oficjalna Historia", najlepiej sprzedającym się singlem w historii konkursu. Poza tym, zdobyła aż 80,39% maksymalnej ilości punktów do zdobycia.

Liechtenstein próbował zgłosić się do udziału w konkursie, ale nie mieli swojego nadawcy radiowo-telewizyjnego. Ich występem miała być piosenka "Little Cowboy", którą zaśpiewać miał Biggi Bachmann. Malta wybrała Enzo Guzmana z piosenką "Sing Your Song, Country Boy", ale potem zrezygnowała z Konkursu z niewyjaśnionych przyczyn, przez co dostała zakaz udziału do 1991 roku.
Szwecja zrezygnowała z udziału w Eurowizji, bo nie miała wystarczająco pieniędzy na organizację konkursu, gdyby udało im się zwyciężyć. Jak pisze O'Connor, w Szwecji wybuchły protesty przeciwko konkursowi, które częściowo wpłynęły na wycofanie się nadawcy SR z konkursu.

W konkursie udział wzięło 18 państw, z powracającą Austrią i Grecją, która rok wcześniej zrezygnowała z powodu inwazji Turcji na Cypr. W tym roku, z tego samego powodu, wycofała się Turcja. Grecka piosenka wywołała kontrowersje, ponieważ była właśnie o inwazji na Cypr. Pozostałymi krajami, które nie wyraziły chęci udziału w tegorocznym festiwalu, były Malta oraz Szwecja.

Anne-Karine Strøm stała się pierwszym powracającym artystą, który ponownie zajął ostatnie miejsce (wcześniej była najgorsza w 1974 roku).

Wyniki

Tabela punktacyjna

Powracający artyści

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Konkurs Piosenki Eurowizji
1976 w muzyce
1976 w Europie
Haga